

Cinema
Nailed – film del 1981 diretto da Bill Anderson
Nailed – film del 2001 diretto da Joel Silverman
Nailed – film del 2006 diretto da Adrian O'Connell

Musica
Nailed – gruppo musicale britannico
Nailed – EP del 1998 dei And Also the Trees
Nailed – album live del 2000 di Cecil Taylor, Evan Parker, Barry Guy e Tony Oxley
Nailed – album del 2001 dei Place of Skulls

Televisione
Inchiodato (Nailed) – episodio della quarta stagione di CSI: Miami